

Угузево — село, Бірський район, Башкортостан
 Угузево — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан